Инчерти () — итальянская фамилия.

 Инчерти, Анна (род. 1980) — итальянская легкоатлетка, марафонец.
 Инчерти, Давиде (род. 2002) — кубинский футболист.
 Инчерти, Джампаоло (род. 1943) — итальянский футболист.
 Инчерти, Зак (род. 1996) — австралийский пловец.
 Инчерти, Стефано (род. 1965) — итальянский кинорежиссёр.